Irodalom, színház, zene
A velencei kalmár (The Merchant of Venice), William Shakespeare drámája (1600)
A velencei kalmár (The Merchant of Venice), André Tchaikowsky operája (írta 1982, ősbemutató 2013)

Filmek
A velencei kalmár (Der Kaufmann von Venedig), 1923-as német némafilm, rendezte Peter Paul Felner, címszereplő Werner Krauss
A velencei kalmár (The Merchant of Venice), 1973-as angol film, rendező John Sichel, címszereplő Laurence Olivier
A velencei kalmár (The Merchant of Venice), 2004-es amerikai–angol–olasz film, rendező Michael Radford, címszereplő Al Pacino